Мария Егоровна Андрякова (4 ноября 1923 — 25 декабря 1995) — передовик советского сельского хозяйства, трактористка колхоза «Победа» Старошайговского района Мордовской АССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1923 году в селе Ингенер-Пятина, ныне Старошайговского района республики Мордовия в крестьянской семье.  

Трудоустроилась в 1938 году рядовой колхозницей. В Великую Отечественную войну работала прицепщиком на тракторе. В 1944 году окончила курсы трактористов и села за штурвал трактора «Фордзон».  

С 1945 года Мария Андрякова беспрерывно работала старшим трактористом колхоза «Победа» и стала механизатором широкого профиля. С каждым годом Мария улучшала свои производственные показатели и к 1965 году на тракторе сумела выработать 750 гектаров мягкой пахоты.   

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за получение высоких результатов в сельском хозяйстве и рекордные показатели в уборке урожая Марии Егоровне Андряковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Позже была переведена на должность заведующей складом. 

Являлась депутатом Верховного Совета РСФСР 7-го созыва, также депутатом Верховного Совета Мордовской АССР, и депутатом Мельцанского сельского Совета.  

Проживала в родном селе. Умерла 25 декабря 1995 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)  
 другие медали.

Память 
 В селе Старое Шайгово, на мемориале Героям увековечено её имя.

Примечания

Литература  
 Герои Социалистического Труда - уроженцы Мордовии. - Саранск, 1976.

Ссылки 
 

Трактористки СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Мордовской АССР
Депутаты сельских советов СССР